Mezihoří ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Mezihoří, Gemeinde im Okres Klatovy
Mezihoří, Ortsteil von Blatno, Okres Chomutov; siehe Mezihoří (Blatno)
Mezihoří, Ortsteil von Horka u Chrudimi, Okres Chrudim
Mezihoří, Ortsteil von Městečko Trnávka, Okres Svitavy
Mezihoří, Ortsteil von Mlázovice, Okres Jičín
Mezihoří, Ortsteil von Petrovice u Sedlčan, Okres Příbram
Mezihoří, Ortsteil von Soběhrdy, Okres Benešov

Dolní Mezihoří, Ortsteil von Holovousy, Okres Jičín